Desa Waung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Waung (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 112,05), Jawa Timur, 
 Desa Waung (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 112,66), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar